Alexandre Blok (1880-1921), poète russe
 Alexandre Lvovitch Blok (1852-1909), père du précédent
 Bernardus Blok (1753-1818), homme politique néerlandais
 Hetty Blok (1920-2012), cabaretière, chanteuse et actrice néerlandaise
 Ivan Blok (1858-1906), gouverneur russe
 Dieuwertje Blok (1957-), présentatrice de télévision néerlandaise
 Peter Blok (1960-), acteur néerlandais
 Stef Blok (1964-), ministre néerlandais
 Stéphane Blok (1971-), poète et musicien suisse

Personnage de fiction 
 Blok, un personnage du manga Fly.

Voir aussi 
Famille Blok